Graulich ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Graulich (* 1926), deutscher Kirchenmusiker und Herausgeber von Noten
 Kurt Graulich (* 1949), deutscher Jurist, Richter am Bundesverwaltungsgericht
 Markus Graulich (* 1964), deutscher Ordensgeistlicher und Kirchenrechtler